10-й розыгрыш Турнира Европейских Чемпионов прошёл с 29 апреля по 3 мая 1996 года в Риме. Чемпионом стал итальянский клуб «БНЛ Кальчетто», обыгравший в финале испанский клуб «Пинтурас Лепанто Сарагоса».

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Информация о розыгрыше на сайте futsalhellas.gr

Турнир Европейских Чемпионов по мини-футболу